Opus 12 steht für
 Tour Opus 12, Hochhaus in Paris
 Opus 12 (Beethoven), Werksbezeichnung